Досрочные выборы губернатора Нижегородской области состоялись в Нижегородской области 9 сентября 2018 года в единый день голосования. Губернатор избирался сроком на 5 лет.

На 1 января 2017 года в Нижегородской области было зарегистрировано  избирателей.

Председатель Избирательной комиссии Нижегородской области — Оксана Кислицына (с 16 декабря 2016 года).

Предшествующие события 
С 5 августа 2005 года по 26 сентября 2017 года губернатором Нижегородской области являлся Валерий Шанцев. В августе 2005 года он был назначен президентом Владимиром Путиным через процедуру утверждения законодательным собранием на 5-летний срок.

В августе 2010 года повторно наделён полномочиями по той же процедуре и так же на 5 лет, но уже президентом Дмитрием Медведевым.

В мае 2014 года досрочно подал в отставку и при этом попросил президента Владимира Путина разрешить участвовать в выборах на новый срок.

На досрочных выборах, состоявшихся 14 сентября 2014 года одержал победу, получив 86,93 % голосов. Шанцев был вновь избран на 5 лет.

Однако спустя три года, 26 сентября 2017 года, досрочно подал в отставку. Исполняющим обязанности губернатора до выборов в сентябре 2018 года президент Владимир Путин назначил Глеба Никитина.

Выдвижение и регистрации кандидатов

Муниципальный фильтр 
В Нижегородской области установлен барьер в 7 % — кандидаты должны собрать подписи муниципальных депутатов в количестве 7 % от общего числа, при этом депутаты должны представлять 3/4 округов. Каждый депутат имеет право подписаться только за одного кандидата и права отзыва своей подписи не имеет. Причем все подписные листы должны быть нотариально заверены.

9 июня 2018 года избирком опубликовал расчёт, по которому каждый кандидат должен собрать от 262 до 275 подписей депутатов всех уровней и глав муниципальных образований, из которых от 115 до 120 — депутатов райсоветов и советов городских округов и глав районов и городских округов не менее чем в 39 районах и городских округах (3/4 от всех).

Кандидаты

Социология

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Избирательная комиссия Нижегородской области
 Страничка выборов
 Выборы на сайте ЦИК РФ

Выборы губернатора Нижегородской области
Нижегородская область
2018 год в Нижегородской области